Richter kan syfta på:

 Richterskalan – en skala som används för att ange styrkan hos jordbävningar
 Richters förlag AB – ett svenskt förlag
 Mount Richter – ett berg i Antarktis

Personer med efternamnet Richter
 Andy Richter 
 Annegret Richter  
 Arvid Richter
 August Gottlieb Richter 
 Bengt Richter
 Burton Richter
 C H Richter
 Carl Richter  
 Charles Richter
 Christian Richter
 Christian Friedrich Richter 
 David Richter d.ä. silversmed, mästare i Stockholm 1630-07-05, (†1677)
 David Richter d.y. silversmed, mästare i Stockholm 1668-01-15, (1638-1711)
 Eduard Richter
 Emil Richter
 Erland Richter  
 Ernst Richter (1808-1879), tysk kompositör
 Eugen Richter  
 Franz Xaver Richter
 Fredrick Richter (1819–1904), svensk ämbetsman
 Gerhard Richter
 Gösta Richter 
 Hans Richter (dirigent)
 Hans Richter (guldsmed) (1632–1695), svensk guldsmed
 Hans Richter (konstnär)
 Hans Christoffer Richter (död 1829), svensk bokbindare
 Hans Werner Richter
 Heinz Richter (läkare)
 Henjo Richter  
 Henry Richter
 Herman Richter (1893–1978), svensk geograf och biblioteksman
 Hermann Eberhard Richter
 Jakob Richter (död 1571), tysk-svensk byggmästare
 Jason James Richter 
 Jean Paul Richter
 Jeremias Benjamin Richter, tysk kemist
 Johan Richter (konstnär) (1667–1745), svensk målare verksam i Italien
 Johan Richter (uppfinnare) (1901–1997), norsk-svensk uppfinnare
 Johan Richter (arkitekt) (1925–1998), dansk arkitekt
 Marianne Richter  
 Mikael Richter  
 Mike Richter
 Ole Richter 
 Per-Henry Richter 
 Sonja Richter   
 Svjatoslav Richter, rysk pianist
 Sölve Richter (1893–1971), svensk läkare och kirurg
 Theodor Richter 
 Ursula Richter
 Ämilius Ludwig Richter

Svenska efternamn
Tyska efternamn